В одиночному розряді тенісного турніру WTA Oslo Open 1991, який проходив в рамках Туру WTA 1991, Катаріна Ліндквіст здобула титул, у фіналі перемігши Раффаеллу Реджі 6–3, 6–0.

Сіяні гравчині 

  Сабін Аппельманс (півфінал)
  Раффаелла Реджі (фінал)
  Катаріна Ліндквіст (переможниця)
  Клаудія Коде-Кільш (1-ше коло)

 Наталі Ерреман (чвертьфінал)
 Радка Зрубакова (1-ше коло)
 Катрін Танв'є (чвертьфінал)
 Сесілія Дальман (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

WTA Oslo Open